Са́нников () — російське прізвище.

Відомі носії:
 Санніков Андрій Олегович (1954) — білоруський політичний та громадський діяч.
 Санников Дмитро Захарович (1944) — український кінооператор.
 Санніков Олександр Сергійович (1866—1931) — російський військовий діяч.
 Санников Степан Романович (1990) — російський хокеїст.
 Санніков Сергій Вікторович (1950) — баптистський богослов, пастор, проповідник.
 Санніков Юлій (1978) — американський економіст українського походження.

Російські прізвища